Sadai (Tukak Sadai), een plaats in Indonesië
Sadai (Bengkong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing